L'edizione 1938 della Gruppa A fu la 4ª del massimo campionato sovietico di calcio e fu vinto dallo , giunto al suo secondo titolo.

Capocannoniere del torneo fu Makar Hončarenko (), con 20 reti.

Stagione

Novità
I club partecipanti passarono da nove a ventisei, con l'arrivo di diciassette nuove formazioni, una delle quali per la prima volta proveniva dall'Azerbaigian. Il campionato fu di fatto giocato in un'unica serie con la chiusura di Gruppa B, Gruppa V e Gruppa G. In particolare, oltre alle nove confermate dalla precedente stagione, erano presenti sei squadre dalla Gruppa B, altrettante dalla Gruppa V e tre dalla Gruppa G; a queste vanno aggiunte Piščevik Mosca e Zenit Leningrado, che fino ad allora non avevano mai preso parte al campionato (il Piščevik Mosca aveva partecipato alla coppa).

Formula
Le ventisei squadre si incontrarono tra di loro in gare di sola andata, per un totale di 25 giornate: il sistema prevedeva, per la prima volta, due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta.

Per la prima volta furono previste retrocessioni: furono addirittura dodici le formazioni a finire nella rinata seconda divisione al termine della stagione.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Spartak Mosca Campione dell'Unione Sovietica 1938.
 Silmash Charkiv, Stalinec Mosca, Lokomotiv Kiev, Dinamo Rostov-sul-Don, Temp Baku, Spartak Leningrado, Spartak Charkiv, Zenit Leningrado, Piščevik Mosca, Lokomotiv Tbilisi, Kryl'ja Sovetov Mosca e Burevestnik Mosca retrocessi in Gruppa B 1939

Risultati

Note

Voci correlate
Kubok SSSR 1938

Collegamenti esterni

 Campionato sovietico su WildStat

Calcio nel 1938
Campionato sovietico di calcio